Seznam občin departmaja Rhône zajema 293 občin.

(COURLY) Aglomeracijska skupnost Veliki Lyon, ustanovljena leta 1966.
(CAV) Aglomeracijska skupnost Pays Viennois, ustanovljena leta 2002, večji del je v departmaju Isère.

Rhône